Лідія Валентін (;  10 лютого 1985, Понферрада, Іспанія) — іспанська важкоатлетка, олімпійська чемпіонка 2012 року, дворазова чемпіонка Європи, багаторазова призерка Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи.

Кар'єра 
На Олімпійських іграх 2012 року зайняла 4 місце, однак в результаті перегляду допінг-проб та дискваліфікації спортсменів, Лідія стала першою.

У 2022 році вийшла автобіографія Лідії «Вага слави» ().

Результати

Примітки

Посилання 
 Профіль  на сайті IWF

Іспанські важкоатлети
Іспанські олімпійські чемпіони
Іспанські срібні олімпійські медалісти
Іспанські бронзові олімпійські медалісти
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2012
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2008
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2016
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2008
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016